Dit is een lijst van alle vliegtuigen die ooit deel hebben uitgemaakt van Microsoft Flight Simulator.

 
Opmerkingen:
 Ja – Vliegtuig is aanwezig in de betreffende versie.
 AI – Vliegtuig is alleen aanwezig ten behoeve van het computergestuurde luchtverkeer (AI-Traffic).
 Pro – Vliegtuig is alleen aanwezig in de Pro-versie.
 Deluxe – Vliegtuig is alleen aanwezig in de Deluxe-versie.
 - - Vliegtuig is niet aanwezig.
 G1000 - Het vliegtuig is voorzien van een digitale Garmin G1000 cockpit in FSX-Deluxe.

Microsoft Flight Simulator